Двадесет пета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 8. августа 1990. у Маунт Хату на Новом Зеланду а завршена је 23. марта 1991. у Вотервил Валију у САД. Победници у укупном поретку су били Марк Ђирардели из Луксембурга и Петра Кронбергер из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 28 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 29 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1990.
Алпско скијање у 1991.